En la mitología griega, Capis era 
Capis, un hijo de Asáraco y Egesta, padre de Anquises (con su mujer Temiste) y abuelo de  Eneas.
Capis, el troyano que advirtió de que no se llevara dentro de la ciudad al Caballo de Troya. 
Capis, un descendiente de Eneas y rey de Alba Longa.

El primero, u otro Capis, fundó la ciudad de Capua (Virgilio: Eneida, X, 145).

En el lunfardo, «capis» era: 
Una mezcla de orina y materia fecal, producida por el cuerpo humano como producto de una mala alimentación.